Владимир Садовников:
 Садовников, Владимир Геннадьевич (1928—1990) — советский конструктор ракет, дважды Герой Социалистического Труда.
 Садовников, Владимир Павлович (1943—2010) — советский тяжелоатлет.
 Садовников, Владимир Петрович (1825—1868) — академик архитектуры Императорской Академии художеств